Валерий Владимирович Кухарчук (род. 30 октября 1941 года, с. Свияжск, Зеленодольский район, ТатАССР, СССР) — советский и российский , член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 30 октября 1941 года в семье военного в селе Свияжск Зеленодольского района Татарстана.

С 1960 по 1963 годы — служил в рядах Советской армии.

В 1970 году — окончил 2-й Московский медицинский институт, специальность «лечебное дело».

В 1975 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Состояние коронарного русла, гемодинамики и сократимости миокарда при мерцательной аритмии».

В 1985 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Чрескожная транслюминальная ангиопластика в кардиологии — новый метод лечения больных реноваскулярной гипертонией и ишемической болезнью сердца».

В 1990 году — присвоена учёное звание профессора.

С 1983 по 2006 годы — руководитель лаборатории гемодиализа и плазмафереза Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова, заместитель генерального директора по науке (с 1989 по 2006 годы), в настоящее время — руководитель отдела проблем атеросклероза института.

В 2002 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области кардиологии.

В 1970-х годах один из первых участвовал в работе по внедрению в клиническую практику метода селективной коронарной ангиографии. Первым в стране выполнил чрескожную баллонную ангиопластику почечных артерий при реноваскулярной гипертонии.

Автор и соавтор более 250 научных статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах, медицинских монографий и руководств.

Под его руководством защищено 10 докторских и 23 кандидатских диссертации.

В 2008 году основал Национальное общество атеросклероза (НОА), журнал «Атеросклероз и дислипидемии», и по настоящее время является его главным редактором, ранее возглавлял Московское городское научное общество кардиологов.

Под его руководством создан Российский регистр больных семейной гиперхолестеринемией (РоСГХС).

Входит в состав редколлегий журналов «Атеросклероз», «Атеротромбоз», «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», «Рациональная фармакотерапия в кардиологии».

Награды 
 Орден Дружбы Народов (1986)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2000 год) — за разработку современных технологий гемафереза в профилактике и лечении патологических состояний в клинической медицине
 Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2015)
 Лауреат премии имени А. Н. Климова, учрежденной Российским кардиологическим обществом (в 2012, 2016 годах) — за выдающиеся достижения в исследованиях профилактики и лечения атеросклероза

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники РГМУ
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии
Награждённые медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»